Саралеги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саралеги, Кристина (род. 1948) — американская журналистка, телеведущая и актриса.
 Саралеги, Марио (род. 1959) — уругвайский футболист и тренер.
 Ларраона Саралеги, Аркадио Мария (1883—1973) — испанский куриальный кардинал, кларетинец.